La saison 2001-2002 du Championnat d'Iran de football est la vingtième édition du championnat national de première division iranienne. Les quatorze meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures équipes de deuxième division.

C'est le club du Persepolis FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le tenant du titre, l'Esteghlal Teheran et quatre sur le club de Foolad Ahvaz. C'est le  de champion d'Iran de l'histoire du club.

À partir de cette saison, la Coupe des Coupes est supprimée; le vainqueur de la Coupe d'Iran se qualifie également pour la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2001 en Iran
Sport en Iran en 2002